Galashan ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Galashan (* 1987), britische Wasserspringerin
 Helen Galashan (* 1987), britische Wasserspringerin